Мечеть Хаджи-Джафар () — историко-архитектурный памятник, построенный в начале XIX века в городе Губа, Азербайджан.

Памятник включён в список недвижимых памятников истории и культуры государственного значения решением № 132 Кабинета Министров Азербайджанской Республики от 2 августа 2001 года.

История 
Мечеть Хаджи-Джафара была построена в центре города Губа в 1905 году. Это самая большая мечеть в городе, ее площадь составляет 400 м². Говорят, что мечеть была названа в честь Хаджи Джафара, потому что она была построена им.

По словам старейшин города, во время Губинского геноцида армяне собрали в этой мечети стариков, женщин и детей и попытались сжечь их заживо. Этому воспрепятствовал Хаджи-Баба, который в то время был главой мечети. Гаджи-Баба воспитывал и держал в своем доме армянских девочек-сирот, как своих, и рассказал об этом армянам. Он сказал, что мы относимся к вашим дочерям как к собственным детям, но вместо этого вы хотите убить нас. После этого армяне перестали сжигать людей.

После советской оккупации Азербайджана мечеть была закрыта. Купол мечети был разрушен в 1930-х годах. Первоначально оно использовалось как студенческое общежитие, а позже использовалось как зернохранилище. Позже купол был восстановлен на средства местного населения в 1943 г., а с 1944 г. снова стал функционировать как мечеть. В мечети молятся и шииты, и сунниты.

Памятник включен в список недвижимых памятников истории и культуры государственного значения решением № 132 Кабинета Министров Азербайджанской Республики от 2 августа 2001 года.

Архитектура 
Здание мечети, построенное из жженого кирпича, состоит из 4-х комнат. Мечеть четырехугольная в плане и состоит из главного молитвенного зала и вспомогательных помещений впереди. Главный парадный вход в мечеть находится с северной стороны. Алтарь расположен напротив двери. Посередине главного зала есть две колонны, поддерживающие потолок. Небольшой зал, предназначенный для женщин, расположен на втором этаже. Купол мечети снаружи покрыт белым железом. Честь мечети находится на куполе. Внутри справа есть лестница, по которой можно подняться в холл. Михраб имеет простую конструкцию и изготовлен из древесины грецкого ореха. Древняя резная дверь мечети, сделанная без использования гвоздей, сохранилась до наших дней.

См. также 
 Рустовская мечеть

Примечания 

Мечети Азербайджана
Здания и сооружения Губы
Здания и сооружения, построенные в 1905 году